Километро Синкуента и Нуеве има више значења:

 Километро Синкуента и Нуеве (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Километро Синкуента и Нуеве (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику